Несколько кораблей Королевского флота назывались HMS Buffalo (буйвол):

 HMS Buffalo — грузовой транспорт; спущен на воду в 1743 как 70-пушечный корабль 3 ранга HMS Captain; понижен до 64-пушечного в 1760; переименован Buffalo и использовался как грузовой транспорт с 1777; разобран в 1783.
 HMS Buffalo — 12-пушечный грузовой транспорт; построен как торговое судно Fremantle, но закуплен и спущен на воду как Buffalo в 1797; разоружен в 1814; продан в 1817.
 HMS Buffalo — 16-пушечный грузовой транспорт, в прошлом ост-индский корабль Hindostan; закуплен в 1813; сыграл заметную роль в колонизации Южной Австралии; разбился в 1840 возле Меркюри-бей.
 HMS Buffalo — железный винтовой грузовой транспорт; передан в 1855 из финансового департамента, где назывался Baron von Humboldt. переименован Buffalo в 1856; переведен в департамент снабжения в 1868; продан в 1888.
 HMS Buffalo — железный винтовой грузовой транспорт; передан в 1891 из военного департамента, где назывался Earl de Gray & Ripon; продан в 1903.
 HMS Buffalo — швартовный тендер типа Trinculo; спущен на воду в 1916; подорвался на мине и затонул в 1941.
 HMS Buffalo планировался как тральщик типа Catherine; спущен на воду в 1943 для Королевского флота, но остался в американском флоте как USS Ardent (AM-340).